Василькі́вський прову́лок — назва провулків в різних населених пунктах України.

Васильківський провулок — провулок в місті Боярка.
 Васильківський провулок — провулок в місті Київ.

Вулиці